Vitănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vitănești (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Vitănești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Vitănești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea